Конант — фамилия:

 Конант, Джеймс Брайант (1893—1978) — американский химик.
 Конант, Корнелия — американская художница.
 Конант, Люси (1867—1920) — американская художница.

См. также 
 Конан
 Конате